Талия Шайр (, урождённая Талия Роуз Коппола (); род. 25 апреля 1946) — американская актриса, наиболее известная ролями в фильмах «Крёстный отец» и «Рокки» (первые пять). Дважды номинировалась на «Оскар» — за роли Конни Корлеоне в «Крёстный отец 2» (1974) и Эдриан Пеннино в фильме «Рокки» (1976).

Биография 
Талия родилась в семье аранжировщика и композитора Кармине Коппола и Италии Пеннино Коппола.

Родная сестра режиссёра Фрэнсиса Форда Копполы, мать актёра Джейсона Шварцмана («Поезд на Дарджилинг»), тётя Софии Копполы и  Николаса Кейджа.

Была женой композитора , от которого у неё есть сын Мэтью Орландо Шайр. От второго брака с продюсером Джеком Шварцманом, скончавшимся 15 июня 1994 года, у Талии двое сыновей.

Фильмография

Актриса

Режиссёр 
 1995 — До ночи / One Night Stand

Продюсер 
 1986 — Сверхразумные: Люди с другой планеты / Hyper Sapien: People from Another Star
 1987 — Львиное сердце / Lionheart
 1998 — Хозяйка / The Landlady

Награды и номинации

Примечания

Ссылки 

Семья Коппола